Dębniki (też ) – obecnie niezamieszkana lecz zabudowana osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. nazwa nie występuje w zestawieniach Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

Obecnie miejscowość niezamieszkana. W miejscu dawnych Dębnik znajduje się firma, a jej adres przypisany jest do wsi Komarowo.

Historia 
Przed 1945 r. wieś położona była w prowincji Pomorze, w rejencji szczecińskiej, w powiecie Naugard (do 1939 w powiecie Randow) w Niemczech.

Wieś została zniszczona pod koniec II wojny światowej.

Do 1945 r. poprzednią niemiecką nazwą osady była Dammhorst. W 1948 r. ustalono urzędowo polską nazwę osady Dębniki.

Zobacz też 
 Dębniki

Przypisy 

Goleniów (gmina)
Opuszczone wsie w województwie zachodniopomorskim
Uroczyska